Setge de Perpinyà (1473)
 Setge de Perpinyà (1474)
 Setge de Perpinyà (1542)
 Setge de Perpinyà (1642)